Die 11. Legislaturperiode der bremischen Bürgerschaft lief vom 13. Oktober 1983 bis zum 12. Oktober 1987. Sie wurde eingeleitet durch die Wahl vom 25. September 1983.

Die Wahlbeteiligung belief sich auf 79,7 %.

Präsident der Bürgerschaft war Dieter Klink (SPD).

Wahlergebnis

Abgeordnete 
Hinweise
 Die Bremerhavener Abgeordneten waren nur im Landtag vertreten. Das Mandat von Senatoren ruhte.
 Drei Abgeordnete traten von der CDU zur REP über und bildeten seit Juli 1987 eine Gruppe.

Siehe auch 
 Wahlergebnisse und Senate in Bremen
 Senat Koschnick V
 Senat Wedemeier I

Literatur 
 Norbert Korfmacher: Mitgliederverzeichnis der Bremischen Bürgerschaft 1946 bis 1996 (= Kommunalpolitik, Band 1). Lit, Münster 1997, ISBN 3-8258-3212-0.
 Karl Marten Barfuß (Hrsg.): Geschichte der Freien Hansestadt Bremen von 1945 bis 2005. Band 4: Horst Lange: Statistik. Edition Temmen, Bremen 2009, ISBN 978-3-86108-594-2.

 11